Trójbój lekkoatletyczny podczas igrzysk olimpijskich w 1904 w Saint Louis rozegrano 1 i 2 lipca 1904 na stadionie Francis Field należącym do Washington University. Konkurencja ta jest zaliczana zarówno do lekkoatletycznych, jak i gimnastycznych. Zawody odbyły się w ramach International Turners' Championship, a więc rywalizacji gimnastycznej i startowali w niej specjaliści tej dyscypliny. Trójbój składał się jednak z konkurencji lekkoatletycznych: skoku w dal, pchnięcia kulą oraz biegu na 100 jardów.

Wyniki trójboju lekkoatletycznego wraz z rezultatami trójboju gimnastycznego (ćwiczenia na drążku, poręczach i koniu) składały się na klasyfikację w indywidualnym wieloboju gimnastycznym. Startowało 118 zawodników z 4 państw.

Wyniki 
Wynik ostateczny był sumą punktów otrzymanych za poszczególne konkurencje. Punktacja w skoku w dal wyglądała następująco: za skok długości 18 stóp przyznawano 10 punktów, a po 1/10 punktu było przyznawane lub odejmowane za 1/10 stopy powyżej lub poniżej tej odległości. W pchnięciu kulą 10 punktów otrzymywał zawodnik za odległość 30 stóp, a po 1/10 punktu było przyznawane lub odejmowane za 1/5 stopy powyżej lub poniżej tej odległości. W biegu czas 11,0 sekund dawał 10 punktów, a za każde 0,2 s powyżej lub poniżej tego wyniku odejmowano lub dodawano 1 punkt.

Bibliografia 
 

Trójbój